Белая ворона:

 «Белая ворона» — метафора, которая используется в русском языке для обозначения лица, имеющего поведение или систему ценностей отличные от других лиц своей общности.
 «Белая ворона» () — американский фильм 1999 года.
 «Белая ворона» — российский телесериал 2011 года.
 «Нуреев. Белый ворон», или «Белая ворона», () — фильм Рэйфа Файнса, вышедший в 2018 году.